Ingavi bezeichnet:
 Provinz Ingavi – Provinz im Departamento La Paz, Bolivien
 Municipio Ingavi – Verwaltungsbezirk im Departamento Pando, Bolivien
 Villa Ingavi – Ortschaft im Departamento Tarija, Bolivien
 Ingavi (Pando) – Ortschaft im Departamento Pando, Bolivien